Il doppio del Heineken Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jonas Björkman e Todd Woodbridge erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

David Adams e Robbie Koenig hanno battuto in finale 7–6 (7–5), 3–6, 6–3  Tomáš Cibulec e Leoš Friedl.

Teste di serie
 Donald Johnson /  Jared Palmer (primo turno)
 David Adams /  Robbie Koenig (campioni)
 Petr Pála /  Pavel Vízner (primo turno)
 Jan-Michael Gambill /  Graydon Oliver (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Heineken Open 2003
ATP Tour 2003